Pavić je priimek več oseb:
 Emerik Pavić (1696-1780), srbski frančiškan in teolog
 Josip Pavić (1887-1939), hrvaški igralec
 Milorad Pavić (1929-2009), srbski pisatelj
 Nikola Pavić (1898-1976), hrvaški pesnik
Radovan Pavić (1933–2020), hrvaški politični geograf, geopolitik in ekonomist, univ. prof.
Vlasta Pavić, političarka (županja Zagraba)

Glej tudi 

 priimek Pavič
 priimek Pavletič (-ć)
 Pavići
Pav